Берёза:

 Берёза () — род деревьев семейства Берёзовые.
 Берёза — древесина, получаемая из деревьев двух видов рода Берёза: Берёзы повислой и Берёзы пушистой.
 Берёза (аэродром) — военный аэродром в Брестской области.
Техника
 «Берёза» — танк Т-80УД.
 СПО-15 «Берёза» — авиационная станция предупреждения об облучении РЛС.
 1В110/1В110-1 «Берёза» — командно-штабная машина в составе комплекса средств автоматизации управления огнём (КСАУО) артиллерии 1В17 «Машина-Б».
 Р-140 «Берёза» — стационарная КВ-радиостанция.
 «Берёза» — комплекс средств преодоления ПРО на МБР РТ-2.

Персоналии 
 Берёза — фамилия.
 Берёза, Борислав Ефимович (Бляхер, род. 1974) — украинский политический деятель.
 Берёза, Василий Константинович (род. 1958) — советский гребец-каноист.
 Береза, Галина Сергеевна (род. 1939) — советский партийный деятель, Герой Социалистического Труда.
 Берёза, Григорий Пантелеевич (1922—1945) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Береза, Мирон (?—?) — канадский футболист украинского происхождения, нападающий.
 Береза, Олег Владимирович (род. 1977) — министр внутренних дел Донецкой Народной Республики.
 Береза, Юрий Николаевич (род. 1970) — украинский военный, командир полка специального назначения «Днепр-1».

Топонимы

Населённые пункты 
Белоруссия
 Берёза — город в Брестской области.
 Берёза — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Берёза — посёлок в Речицком районе Гомельской области.

Польша
  — село в гмине Мендзыжец-Подляски Бяльского повята Люблинского воеводства.

Россия
 Берёза — село в Дмитриевском районе Курской области.
 Берёза — деревня в Порховском районе Псковской области.
 Берёза — упразднённый посёлок городского типа, ныне микрорайон города Самары.
 Берёза — деревня в Оленинском районе Тверской области.

Украина
 Берёза — село в Ратновском районе Волынской области.
 Береза — село в Глуховском районе Сумской области.

Водные объекты 
 Берёза — река в Смоленской области России, приток Царевича.
 Берёза — река в Тверской области России, приток Межи.
 Берёза — река в Черниговской области Украины, приток Десны.
 Берёза — река в Черниговской области Украины, приток Ложи.
 Береза — озеро в Черниговской области Украины.

См. также 
 Берёзы (значения)
 «Я — Берёза» — советская военная драма (1964).
 «Берёза-2010» — белорусский футбольный клуб из города Берёза Брестской области.
 Берёза-Картузская — польский концентрационный лагерь в городе Берёза Брестской области.